NAC, sigle composé des trois lettres N, A et C, peut faire référence à :
 NAC Breda, un club de football néerlandais,
 N-acétylcystéine, un acide aminé
 Nanjing Automobile Corporation, un groupe automobile fusionné en 2007 avec Shanghai Automotive
 Naracoorte, en Australie-Méridionale, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Natural Area Code, un système de coordonnées géographiques ultra-compact
 Network Access Control
 Nouveaux animaux de compagnie
 « Nul à chier », une expression familière à connotation très négative.
 « Nomenclature des actes civils », en droit français.

NAc peut faire référence à :
 N-acétyl, comme dans N-acétyl-glucosamine (Glc-NAc) ou N-acétyl-galactosamine (Gal-NAc)

Notes et références 

Code
Appellation animale